New Bremen puede referirse a dos poblaciones estadounidenses:

  New Bremen (Nueva York); o
  New Bremen (Ohio).